Ross Harris (* 9. August 1992) ist ein britischer Sänger und Komponist. Am Anfang seiner Karriere war er als singender Schlagzeuger unterwegs und trat bereits mit Künstlern wie One Direction, Ella Henderson und Craig Jones auf. Vor kurzer Zeit wurde er von seinem Cousin Liam Payne, bekannt als ursprüngliches Mitglied der britisch-irischen Boyband One Direction, dazu eingeladen, bei einer von seinen Lockdown-Online-Shows im Vorprogramm zu spielen, und so tauchte Harris im Januar 2021 in der LP Show Act 4: The Final Act auf, wie er seine Songs Say it back, Goosebumps und Catching Fire sang. Einer dieser Titel, SAY IT BACK, erreichte eine Million Streams auf Spotify.

Singer-Songwriter
Brite
Geboren 1992
Mann